De Ghelcke is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Jacques Augustin de Ghelcke (1773-1844), Belgisch senator
 Felix Joseph Frans de Ghelcke (1784-1824), Zuid-Nederlands politicus
 De Ghelcke (familie), een Belgisch adellijk geslacht

Nederlandse of Vlaamse achternaam